Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2007 (, официальное название IBSF World Championship 2007) — главный любительский снукерный турнир 2007 года, проходивший с 10 по 25 ноября 2007 года в Таиланде. Чемпионом мира среди мужчин стал таец Аттасит Махитхи, обыгравший в финале своего соотечественника Пассакорна Суваннавата со счётом 11:7. В женской части турнира победила англичанка Риан Эванс; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:0.

Чемпион мужского турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Все участники (101 снукерист) были разбиты на 8 групп. Стадия плей-офф начиналась с 1/16 финала. Матчи группового этапа игрались до 4 побед, 1/16—1/8 — до 5, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 8, финал — до 11.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 28 игроков были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые 4. Все матчи группового этапа проходили до 3 побед, все остальные игры — до 4, за исключением финала, который проводился до 5 побед.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала
| RD2 = 1/8 финала
| RD3 = Четвертьфиналы
| RD4 = Полуфиналы
| RD5 = Финал
| RD1-seed01=  
| RD1-team01=  Дэвид Лилли 
| RD1-score01= 5
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  Питер Франсиско
| RD1-score02= 2
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  Манан Чандра 
| RD1-score03= 2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  Стефан Мазроцис
| RD1-score04= 5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Пассакорн Суваннават 
| RD1-score05= 5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  Чань Вай Ки
| RD1-score06= 4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  Тон Биркхаут 
| RD1-score07= 2
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=  Майкл Родс
| RD1-score08= 5
| RD1-seed09= 
| RD1-team09=  Ноппадол Сангнил 
| RD1-score09= 5 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  Джон Торпи
| RD1-score10= 3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  Чань Квок Мин 
| RD1-score11= 2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  Мохаммед Шехаб
| RD1-score12= 5
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  Иан Уэллс 
| RD1-score13= 2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  Лассе Мюнстерманн
| RD1-score14= 5
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=  Кобкит Паладжин 
| RD1-score15= 0
| RD1-seed16= 
| RD1-team16=  Ли Хан
| RD1-score16= 5
| RD1-seed17= 
| RD1-team17=  Бьёрн Ханевеер
| RD1-score17= 5
| RD1-seed18= 
| RD1-team18=  Имран Шазад
| RD1-score18= 2
| RD1-seed19= 
| RD1-team19=  Мохаммед Сами 
| RD1-score19= 1 
| RD1-seed20= 
| RD1-team20=  Дин О'Кейн
| RD1-score20= 5
 
| RD1-seed21= 
| RD1-team21=  Винсент Малдун 
| RD1-score21= 2
| RD1-seed22= 
| RD1-team22=  Ясин Мерчант
| RD1-score22= 5
| RD1-seed23= 
| RD1-team23=  Энтони Дэвис 
| RD1-score23= 5
| RD1-seed24= 
| RD1-team24=  Алок Кумар
| RD1-score24= 4
| RD1-seed25= 
| RD1-team25=  Чжан Аньда 
| RD1-score25= 1
| RD1-seed26= 
| RD1-team26=  Бобби Круйкшэнкс
| RD1-score26= 5
| RD1-seed27= 
| RD1-team27=  Эндрю Паджетт 
| RD1-score27= 5
| RD1-seed28= 
| RD1-team28=  Чиннакрит Яованнасири
| RD1-score28= 3
| RD1-seed29= 
| RD1-team29=  Иван ван Вельтховен 
| RD1-score29= 4 
| RD1-seed30= 
| RD1-team30=  Салех Мохаммед
| RD1-score30= 5
| RD1-seed31= 
| RD1-team31=  Дэниел Уорд
| RD1-score31= 2
| RD1-seed32= 
| RD1-team32=  Аттасит Махитхи
| RD1-score32= 5
| RD2-seed01= 
| RD2-team01=  Дэвид Лилли 
| RD2-score01= 4
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  Стефан Мазроцис
| RD2-score02= 5
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=  Пассакорн Суваннават
| RD2-score03= 5 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=  Майкл Родс
| RD2-score04= 2
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=  Ноппадол Сангнил
| RD2-score05= 0
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=  Мохаммед Шехаб
| RD2-score06= 5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  Лассе Мюнстерманн
| RD2-score07= 1
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=  Ли Хан
| RD2-score08= 5
| RD2-seed09= 
| RD2-team09=  Бьёрн Ханевеер
| RD2-score09= 5
| RD2-seed10= 
| RD2-team10=  Дин О'Кейн
| RD2-score10= 4
| RD2-seed11= 
| RD2-team11=  Ясин Мерчант
| RD2-score11= 3
| RD2-seed12= 
| RD2-team12=  Энтони Дэвис 
| RD2-score12= 5 
| RD2-seed13= 
| RD2-team13=  Бобби Круйкшэнкс
| RD2-score13= 2
| RD2-seed14= 
| RD2-team14=  Эндрю Паджетт
| RD2-score14= 5 
| RD2-seed15= 
| RD2-team15=  Салех Мохаммед
| RD2-score15= 0
| RD2-seed16= 
| RD2-team16=  Аттасит Махитхи
| RD2-score16= 5
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  Стефан Мазроцис 
| RD3-score01= 0
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=  Пассакорн Суваннават
| RD3-score02= 6
| RD3-seed03=
| RD3-team03=  Мохаммед Шехаб
| RD3-score03= 6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=  Ли Хан 
| RD3-score04= 5
| RD3-seed05= 
| RD3-team05=  Бьёрн Ханевеер
| RD3-score05= 6
| RD3-seed06= 
| RD3-team06=  Энтони Дэвис
| RD3-score06= 3
| RD3-seed07= 
| RD3-team07=  Эндрю Паджетт 
| RD3-score07= 1
| RD3-seed08= 
| RD3-team08=  Аттасит Махитхи
| RD3-score08= 6
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=  Пассакорн Суваннават
| RD4-score01= 8
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=  Мохаммед Шехаб
| RD4-score02= 5
| RD4-seed03= 
| RD4-team03=  Бьёрн Ханевеер
| RD4-score03= 7
| RD4-seed04= 
| RD4-team04=  Аттасит Махитхи
| RD4-score04= 8
| RD5-seed01= 
| RD5-team01=  Пассакорн Суваннават
| RD5-score01= 7
| RD5-seed02= 
| RD5-team02=  Аттасит Махитхи
| RD5-score02= 11
}}

 Чемпионат среди женщин 
 Плей-офф 

 Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Мужской турнир проходил с 22 по 31 августа 2007 года в Гоа (Индия). Победителем стал Майкл Георгиу, обыгравший в финале Чжана Аньду со счётом 11:6. Высший брейк сделал Винсент Малдун (135 очков).

В аналогичном турнире среди девушек победительницей стала китаянка Би Чжуцин, обыгравшая в финале снукеристку из Гонконга Ын Оньи, 4:2. Высший брейк также сделала Чжуцин — 57 очков.

 Чемпионат мира среди ветеранов 

Турнир состоял в «основной программе», и проходил параллельно с мужским и женским чемпионатами. Победителем стал Даррен Морган из Уэльса, обыгравший в финале тайца Карнчайя Вонгъяна, 5:1. Высший брейк сделал Морган — 126 очков.

Женский аналогичный турнир не проводился.

 Брейки в мужском турнире 
 140 Алекс Борг
 132, 105 Пассакорн Суваннават
 130, 103 Майкл Родс
 130 Хабиб Субах
 127 Жосеф Миара
 122, 120, 116 Салех Мохаммед
 120 Иан Уэллс
 120 Чань Квок Мин
 118, 116, 116, 114, 110, 108, 105, 104, 103, 100 Дэвид Лилли
 118, 113 Ясин Мерчант
 118 Винсент Малдун
 113, 107 Аттасит Махитхи
 113 Дин О'Кейн
 111 Чиннакрит Яованнасири
 109, 102 Чжан Аньда
 108 Энтони Дэвис
 107 Имран Шазад
 107 Кобкит Паладжин
 105, 101 Дачават Пумджэн
 104 Тепчайя Ун-Нух
 103 Кит И Бун
 101 Прамуал Джантад
 101 Стефан Мазроцис
 100 Файтун Фонбан
 100 Манан Чандра
 100 Джордан Браун

 Брейки в женском турнире 
 65''', 64, 61, 58, 57 Риан Эванс
 63, 52 Изабэль Жонкьер
 59, 52 Уэнди Янс
 51 Шарлен Чай Зит Хуэй

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате среди мужчин на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате среди женщин на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате среди ветеранов на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате мира среди юношей на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате мира среди девушек на сайте IBSF 

2007
2007 год в снукере